Аяцимахи () — село Дахадаевского района Дагестана. Входит в Карбучимахинское сельское поселение.

География 
Село находится на высоте 2126 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Карбучимахи, Худуц, Кунки, Сумия, Буккамахи, Никабаркмахи, Сур-Сурбачи, Кищамахи, Узралмахи, Хулабаркмахи.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района